The Panther – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Edwards
The Panther – film del 1973 diretto da Abraham Gregorio